Perkova (Koersk) - dorp in de oblast Koersk
 Perkova (Orjol) - dorp in de oblast Orjol